El Pabellón Pereira Filho es una unidad del complejo sanitario de la Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Está especializado en pneumología clínica, cirurgía torácica y radiología del tórax, ocupando un lugar de relevancia en la esfera latinoamericana en la diagnosis y en el tratamiento pneumológico, siendo pionero en América latina en el campo de los trasplantes pulmonares. Asimismo, desarrolla una considerable producción científica y destaca en la buena formación de médicos y cirujanos.

Hospitales de Brasil